Amedeo Bonistalli (1930-1958) – calciatore italiano
 Andrea Bonistalli (... – ...) – architetto italiano
 Angiolo Bonistalli (1918-1986) – calciatore italiano
 Sofia Bonistalli (n. 1998) – ex ginnasta italiana